Breznica (Kroatië), een gemeente in de provincie Varaždin
Breznica (Noord-Macedonië), een plaats in de gemeente Petrovec
Breznica (Prevalje), een plaats in de Sloveense gemeente Prevalje
Breznica (Žirovnica), een plaats in de Sloveense gemeente Žirovnica
Breznica (okres Stropkov), een gemeente in Slowakije